Пушково — топоним:
Белоруссия
 Пушково — деревня Бороньковского сельсовета Костюковичского района Могилёвской области.
 Пушково — деревня Пролетарского сельсовета Костюковичского района Могилёвской области.

Россия
 Пушково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Пушково — исчезнувшая деревня, ныне урочище в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина
 Пушково — село в Голованевском районе Кировоградской области.

См. также 
 Пушков